Sádek kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Sádek (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen), 
 Sádek (ort i Tjeckien, Pardubice), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar